Джон де Лайл (; 1319 — 14 октября 1355) — английский аристократ, 2-й барон Лайл из Ружемонта с 1344 года, один из рыцарей-основателей ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне: сражался при Креси в 1346 году, погиб во время похода Чёрного принца в Лангедок.

Биография 
Джон Лайл был сыном Роберта Лайла, 1-го барона Лайла из Ружемонта, и Маргарет Бошан. Он родился в 1319 году. В 1332 году Джон женился, и отец в связи с этим подарил ему поместье Кэмптон в Бедфордшире. В 1336 году, тяжело заболев, Роберт передал сыну земли с годовым доходом в 400 марок в год, включая поместье Харвуд в Йоркшире, чтобы он мог нести военную службу с шестью латниками. С этого момента жизнь Джона де Лайла была связана исключительно с войной. Его отец в 1342 году постригся в монахи, а 4 января 1344 года умер. Семейные владения перешли к Джону; в период с 25 ноября 1350 года по 15 марта 1354 года его вызывали в парламент как 2-го барона Лайл.

В 1338 году Лайл участвовал в очередном шотландском походе и в осаде Данбара. В 1339 году он высадился на континенте в составе армии короля Эдуарда III (это была первая кампания Столетней войны); в 1341 году Джон воевал в Аквитании, а в 1342 — в Бретани, где был взят в плен. Позже его обменяли на Гийома д’Ансени. Лайл был одним из командиров армии, осаждавшей Нант, после этого вернулся в Англию, но в 1345 году отправился в Гасконь под началом Генри Гросмонта. Вместе с Уолтером Мэнни он оборонял от французов крепость Эгийон.

10 мая 1346 года король предоставил Лайлу денежную ренту в 40 фунтов в год на всё время войны во Франции; выплачивались эти деньги из доходов монастыря Святого Неотса. Джон высадился вместе с Эдуардом III в Котантене 12 июля того же года. 26 августа во главе отряда из шести рыцарей, одиннадцати сквайров и двадцати трех лучников он сражался при Креси под командованием Уильяма де Богуна, 1-го графа Нортгемптона. После битвы барон был произведён королем в рыцари-баннереты с ежегодным жалованьем в 200 фунтов. Позже он участвовал в осаде Кале (1346—1347), а в декабре 1346 года и в апреле 1347 года получил в качестве награды помилование за все возможные преступления.

9 апреля 1347 года Лайл присутствовал на турнире в Личфилде как один из одиннадцати «рыцарей королевской палаты». В 1348 году он стал одним из рыцарей-основателей ордена Подвязки. В июне 1348 года земли сэра Джона были конфискованы из-за его самовольного отъезда за границу, но уже в январе следующего года он получил помилование, а в августе ещё и выгодную опеку над землями Гилберта Пеша. В августе 1350 года Лайл сражался при Винчелси, где англичане разгромили кастильский флот, в октябре 1351 года он получил разрешение основать часовню в Харвуде, 30 октября 1351 года был назначен шерифом Кембриджшира и Хантингдоншира и губернатором Кембриджского замка (последнюю должность получил пожизненно). 8 июля 1355 года барон был помилован за убийство некоего сэра Джона де Гойса и после этого в очередной раз отплыл в Гасконь со старшим сыном короля — Эдуардом Черным принцем. Он принял участие в набеге на Лангедок и 14 октября 1355 года был убит арбалетной стрелой.

Известно, что в 1351 году Лайл получил разрешение на основание часовни в Харвуде (Йоркшир).

Семья 
Джон Лайл был женат на Мод Грей, дочери Генри Грея, 3-го барона Грея из Уилтона. В этом браке родились:

 Роберт Лайл, 3-й барон Лайл из Ружемонта (1336 — около 1399);
 Уильям Лайл, 4-й барон Лайл из Ружемонта (умер не позже 1428);
 Элис, жена Роберта Холланда, мать Матильды, 3-й баронессы Холланд;
 Элизабет (1340—1378), жена Уильяма Альдебурга, 1-го барона Альдебурга.

Известно, что Мод в 1353 году получила разрешение постричься в монахини. Она намного пережила мужа: последнее её прижизненное упоминание датировано 3 января 1377 года.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Участники битвы при Винчелси
Участники шевоше Чёрного принца (1355)
Бароны Лайл
Бароны Англии XIV века
Рыцари-баннереты Англии
Лайлы